Название Россия будущего может относиться к следующим политическим организациям:
 название незарегистрированной российской политической партии «Россия будущего» с 2018 г. (ранее носила названия «Народный альянс» и «Партия прогресса») (лидер — Алексей Навальный)
 существовавшая в 2012—2020 гг. политическая партия «Россия будущего», носившая до марта 2019 года название «Партия свободных граждан» (председатель партии — Александр Зорин)
 зарегистрированная в 2021 году политическая партия «Россия будущего» (председатель партии — Мира Моисеева)